Buford steht für:

 Buford (Schiff, 1890), Passagierschiff und Militärtransporter der US Army

Buford ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Buford (Arkansas)
 Buford (Colorado)
 Buford (Georgia)
 Buford (Kentucky)
 Buford (North Dakota)
 Buford (Ohio)
 Buford (South Carolina)
 Buford (El Paso County, Texas)
 Buford (Mitchell County, Texas)
 Buford (Virginia)
 Buford (Wyoming)

im NRHP gelistete Objekte:
 Buford House, in Napa, Kalifornien, ID-Nr. 77000314
 Buford Public School Auditorium, in Buford, Georgia, ID-Nr. 09000586
 Buford School Building, in Buford, Arkansas, ID-Nr. 92001128
 Buford Site (22Tl501), in Sumner, Mississippi, ID-Nr. 86002797
 Buford-Carty Farmstead, in Black, Missouri, ID-Nr. 04000603
 Buford-Duke House, in Georgetown, Kentucky, ID-Nr. 73000833
 Buford’s Massacre Site, in Tradesville, South Carolina, ID-Nr. 90000091

Buford ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Buford (1820–1884), Brigadegeneral der Konföderierten
 Bill Buford (* 1954), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 George Buford (1929–2011), US-amerikanischer Blues-Musiker
 John Buford (1826–1863), Brigadegeneral der Nordstaaten
 Napoleon Bonaparte Buford (1807–1883), Brigadegeneral der Nordstaaten
 Tonja Buford-Bailey (* 1970), US-amerikanische Leichtathletin

Siehe auch:
 Buford Township